Sparta Prague Open 2013 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых кортах с грунтовым покрытием.

Соревнования проводились в Праге, Чехия, с 13 по 19 мая 2013 года, параллельно крупному турниру WTA в Риме.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Клара Закопалова (№ 20 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Луция Шафаржова в пятый раз за карьеру в профессиональном туре выходит в финал домашнего турнира профессиональной серии и в третий раз там побеждает.
 Александра Каданцу уступает 1й финал в сезоне и 13й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Рената Ворачова выигрывает 3й титул в сезоне и 46й за карьеру в туре федерации.
 Барбора Заглавова-Стрыцова выигрывает 1й титул в сезоне и 9й за карьеру в туре федерации.

См. также 
 Sparta Prague Open
 Цикл женских турниров ITF 2013

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

Чехия
Теннис
Май 2013 года
2013